Gromki ist der Name folgender Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Gromki (Bartoszyce), Ortschaft in der Gmina Bartoszyce im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Grommels, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Gromki (Kętrzyn), Ortschaft in der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Heinrichshöfen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen